Town peut faire référence à :

 Town, un mot anglais désignant une petite ville ou un bourg ;
 Town (États-Unis) est également un type de municipalité aux États-Unis ;
 , plusieurs classes de navires de guerre (croiseurs légers et destroyers) utilisés par les marines de guerre américaine, canadienne, britannique et australienne.
 Open Town et Gather Town, expériences de plateforme permettant à plusieurs personnes de tenir des conversations distinctes en parallèle et d'accéder à des ressources ludiques, encyclopédiques ou professionnelles.